SWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milano Segrate (Italia)